

Pessoas
Hobart Johnstone Whitley
Garret Hobart

Localidades

Hobart

Hobart (Indiana)
Hobart (Oklahoma)
Hobart (Washington)
Hobart Bay

Desambiguação